Васи́лий Васи́льев:
 Васильев, Василий (в монашестве Авель; 1757—1841) — монах-предсказатель, якобы предсказавший целый ряд исторических событий второй половины XVIII и последующих веков.
 
 
 Васильев, Василий Владимирович (1889—1941) — русский и советский биолог и эколог, основатель и первый директор Кондо-Сосвинского боброво-соболиного заповедника.
 Васильев, Василий Григорьевич (более известен под фамилией Перов; 1833—1882) — русский живописец, один из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок.
 
 
 Васильев, Василий Михайлович (1837—1891) — русский оперный певец, тенор.
 Васильев, Василий Павлович (1818—1900) — русский китаевед, академик.
 Васильев, Василий Петрович (1896—1942) — генерал-лейтенант советской армии.
 Васильев, Василий Семёнович (1912—1944) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Василий Фёдорович (род. 1950) — советский и российский певец и актёр.